Believe (‘creer’ o ‘cree’, en español) puede referirse a:

Música

Álbumes 

Believe, álbum de estudio del conjunto irlandés Celtic Woman.
Believe, álbum de estudio de la cantante estadounidense Cher.
Believe, álbum de estudio de la banda estadounidense de metal alternativo Disturbed.
Believe, álbum de estudio del cantante canadiense de pop Justin Bieber.
 Believe, álbum de estudio de la cantante galesa Katherine Jenkins.
Believe, álbum de estudio de la cantante estadounidense de música cristiana Natalie Grant.

Canciones 

 «Believe», canción del grupo japonés Arashi.
 «Believe», canción de la cantante estadounidense de música cristiana Britt Nicole.
 «Believe», canción de la cantante estadounidense Cher.
 «Believe», canción del cantante ruso de pop Dima Bilán, ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión 2008.
 «Believe», canción de la banda alemana de rock gótico y rock alternativo End of Green.
 «Believe»,canción del cantante canadiense de pop Justin Bieber, parte del álbum "Believe"
 «Believe», canción de la cantante japonesa de j-pop Nami Tamaki.
 «Believe», canción de la banda estadounidense de rock Staind.
 «Believe», canción de la banda estadounidense de rock The Bravery.
 «Believe», canción del dúo inglés de música electrónica The Chemical Brothers.

Giras 
Believe Tour, gira musical del conjunto musical irlandés Celtic Woman
Do You Believe? Tour, también conocida como Believe Tour; gira de la cantante estadounidense Cher.
Believe Tour, gira del cantante canadiense de pop Justin Bieber.

Otros usos 
Believe, fragancia de la cantante estadounidense Britney Spears, lanzada en 2007.
Believe, serie de televisión estadounidense.